HMS Mersey je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Mersey (1814) 
 HMS Mersey (1858) 
 HMS Mersey (1885) 
 HMS Mersey (1914) 
 HMS Mersey (2003) 

Mersey